La Tâche peut faire référence à :
La Tâche, une commune française du département de la Charente
La tâche, un vin français
La Tâche (1785), un poème de William Cowper
 La Tâche, super-vilain évoluant dans l'univers Marvel.

Voir aussi